Il singolare femminile dell'Internazionali BNL d'Italia 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.

La detentrice del titolo era Marija Šarapova ed è riuscita a difendere il titolo sconfiggendo in finale Li Na per 4-6, 6-4, 7-65.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno. 

  Viktoryja Azaranka (terzo turno, ritiro per infortunio spalla)
  Marija Šarapova (campionessa)
  Agnieszka Radwańska (secondo turno)
  Petra Kvitová (quarti di finale)
  Samantha Stosur (terzo turno)
  Caroline Wozniacki (secondo turno, ritirata)
  Marion Bartoli (secondo turno)
  Li Na (finale)

 Serena Williams (semifinale, ritirata per infortunio schiena)
 Francesca Schiavone (primo turno)
 Sabine Lisicki (primo turno)
 Angelique Kerber (semifinale)
 Ana Ivanović (terzo turno)
 Dominika Cibulková (quarti di finale)
 Jelena Janković (primo turno)
 Marija Kirilenko (primo turno)

Qualificate 

  Mirjana Lučić (primo turno)
  Andrea Hlaváčková (primo turno)
  Aleksandra Wozniak (primo turno)
  Sílvia Soler Espinosa (secondo turno)

 Anastasija Rodionova (primo turno)
 Ol'ga Govorcova (primo turno)
 Sloane Stephens (secondo turno) 
 Anna Čakvetadze (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 2012
WTA Tour 2012